George Galloway est un nom pouvant désigner:

 (1841/42-1904), officier de la guerre de Sécession américaine
 (c. 1803-1867), joueur de cricket anglais
 (né en 1949), manufacturier de parachute américain
George Galloway (né en 1954), homme politique britannique

Voir aussi

Galloway, George